Дидрик Фердинанд Дидрихсен (, 3 июня 1814 — 20 марта 1887) — датский ботаник и врач.

Биография 
Дидрик Фердинанд Дидрихсен родился в Копенгагене 3 июня 1814 года.

В 1845—1847 годах он участвовал в первой экспедиции «Galathea». В 1856 году Дидрихсен стал сотрудником Ботанического сада Копенгагена, в 1858 году — доцентом кафедры ботаники. В 1875 году он стал (в качестве преемника Андерса Сандо Эрстеда) профессором ботаники в Копенгагенском университете.

Дидрик Фердинанд Дидрихсен умер 20 марта 1887 года.

Научная деятельность 
Дидрик Фердинанд Дидрихсен специализировался на семенных растениях.

Примечания

Ссылки 
 261 (Dansk biografisk Lexikon / IV. Bind. Clemens — Eynden): Didrik Ferdinand Didrichsen

Ботаники по алфавиту
Ботаники Дании
Медики по алфавиту
Медики Дании